I28 ou I-28 peut faire référence à :
 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-28, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Yatsenko I-28, un avion de chasse soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres